L'altra metà del cielo – film di Franco Rossi del 1977
L'altra metà del cielo – balletto presentato nel 2012 alla Scala di Milano con le musiche di Vasco Rossi
L'altra metà del cielo – album di Vasco Rossi derivante dall'opera
L'altra metà del cielo – album di Detto Mariano